Der Tolpatsch steht für:

Filme:
 Der Tolpatsch (1930), US-amerikanischer Film von Herbert Brenon 
 Der Tolpatsch (1953), US-amerikanischer Film von Norman Taurog 
 Der Tolpatsch (1961), sowjetischer Film von Frunse Dowlatjan und Lew Mirski 

Sonstiges:
 Der Tolpatsch (Nikolai Leskow), Erzählung (1894)

Siehe auch:
 Der Tolpatsch mit dem sechsten Sinn, deutsch-französischer Film von Claude Zidi (1975)
 Ein Tolpatsch auf Abwegen, französischer Film von Georges Lautner (1976)
 Ein Tolpatsch kommt selten allein, Alternativtitel von Der Hornochse und sein Zugpferd, französischer Film von Francis Veber (1981)
 Tolpatsch und Xanthippe, Würfelspiel   
 Tollpatsch, umgangssprachlich für einen ungeschickten Menschen